Seznam slovenskih smučišč.

Smučišča po velikosti

Velika 
Smučišča s skupno dolžino prog preko 12 kilometrov.

Srednja 
Smučišča s skupno dolžino prog od 3 do 8 kilometrov.

Manjša 
Smučišča s skupno dolžino prog manj od 3 kilometrov.

Ne obratujejo

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

snežne razmere na slov. smučiščih na snezni-telefon.si
podatki o slov. smučiščih na sloveniaholidays.com
seznam slov. smučišč na dj-slovenija.si 
Smučišča na slovenia.info 
Smučišča na hribi.net